Nivernois ist:

 eine andere Schreibung für das Nivernais, eine historische Provinz Frankreichs
 ein sehr kleiner Dreispitz, wie er von englischen Stutzern des 18. Jahrhunderts getragen wurde, siehe Macaroni (Mode)